Хатчисон () — английская фамилия.

 Хатчисон, Александр (1838—1922) — канадский архитектор.
  (1879—1971) — английский писатель.
 Хатчисон, Гас (род. 1937) — американский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Хатчисон, Даг (род. 1960) — американский актёр.
 Хатчисон, Кэй Бэйли (род. 1943) — американская женщина-политик, сенатор США от штата Техас в 1993—2013 годах.
  (род. 1963) — американский политик, вице-губернатор Невады.
 Хатчисон, Теренс (1912—2007) — английский экономист.
 Хатчисон, Хенри (род. 1997) — австралийский регбист.
 Хатчисон, Чендлер (род. 1996) — американский баскетболист.

Hutchison также может означать:
 Hutchison — обозначение ботаника-систематика 
 Hutchison Telecommunications International Limited (Hutchison Telecom)
 Hutchison Whampoa (HWL)

См. также 
 Хатчинсон
 Хатчесон